

Patronyme 
 James Lenox (1800-1880), philanthrope et collectionneur américain.
 Robert Lenox (1759-1839), homme d'affaires américano-écossais, père du précédent.

Toponyme

États-Unis 
 Lenox, ville située en Géorgie ;
 Lenox, ville de l'Iowa ;
 Lenox, ville du Massachusetts ;
 Lenox, ville située dans l’État de New York ;
 , quartier de New-York.